Новотимофеевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ново-тимофеевка — до 2011 года название села Сарыбел в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Новотимофеевка — деревня в Полтавском районе Омской области.

Украина 
 Новотимофеевка — село в Снигирёвском районе Николаевской области.